Влади́мир Влади́мирович О́бручев (11 марта 1888 — 11 января 1966) — советский геолог-экономист. Специалист по экономике горно-рудной промышленности и минерально-сырьевыми ресурсами СССР, организатор науки и производства, редактор.

Биография 
В. В. Обручев родился  в Санкт-Петербурге в семье геолога Владимира Афанасьевича Обручева и Елизаветы Исааковны Лурье (ум. 1933). Вместе с младшими братьями, Сергеем и Дмитрием, он увлекался геологией.

В 1905 году участвовал в экспедициях отца в Пограничную Джунгарию. В 1908 и 1909 годах участвовал в экспедициях В. В. Сапожникова в Монгольский Алтай, в 1911 году в его же экспедиции в Русский Алтай. На основании проведённой им съёмки были составлены карты, опубликованные в 1911 году в книге В. Сапожникова «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо».

В 1907—1911 годах учился на горном отделении Томского технологического института, затем поступил в Московский коммерческий институт. В 1916 году был призван в армию.

В 1921—1930 годах работал в Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии (КМА), Солесиндикате, Главном топливном управлении, Объединении «Минералтруд» и других учреждениях ВСНХ. Занимался экономическими вопросами золото-платинового и неметаллического сырья.

В 1930—1934 годах был начальником планового отдела, заместителем директора и директором Ленинградского отделения Научно-исследовательского института прикладной минералогии.

С 1934 года был сотрудником СОПС АН СССР. Изучал минерально-сырьевые ресурсы Казахстана. Был организатором конференций и редактором монографий, журналов, научно-популярных книг, выпускавшихся в 1940-50-е годы советским издательством «Географгиз». Подготовил к публикации 6-томное собрание «Избранных произведений» академика В. А. Обручева.

Член ВГО.

В 1958 году В. В. Обручев вышел на пенсию. Скончался 11 января 1966 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище в родственной могиле , участок  №1 ,30 ряд.

Семья 
Младшие братья:
 Обручев, Сергей Владимирович (1891—1965) — геолог
 Обручев, Дмитрий Владимирович (1900—1970) — палеонтолог

Дочь — Обручева, Наталья Владимировна (род. 4 января 1931) — биолог, доктор биологических наук (1991), старшая внучка В. А. Обручева.

Библиография 
 Обручев В. В. Владимир Афанасьевич Обручев. М.: Изд-во АН СССР, 1946. 88 с. (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия геол. наук. Вып. 6).
 Обручев В. В., Фрадкин Н. Г. По Внутренней Азии: М. В. Певцов, В. А. Обручев. М.: Географгиз, 1947. 88 с.
 Обручев В. В., Финашина Г. Н. Владимир Афанасьевич Обручев / Редактор А. Н. Несмеянова М.: Наука, 1965. 232 с. (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия геол. наук; Вып. 20).

Примечания

Ссылки 

 Студенты Томского политеха в разные годы
 Библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.

Путешественники России
Исследователи Сибири
Кадеты
Историки геологии
Геологи СССР
Члены Географического общества СССР